droga klasy GP
 antena GP
 Grand Prix
 Górnik Polkowice
 gospodarka przestrzenna
 fosforylaza glikogenu
 programowanie genetyczne ()